Сенча () — село, Сенчанский сельский совет, Лохвицкий район, Полтавская область, Украина.

Является административным центром Сенчанского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Лучка и Рудка.

Географическое положение 
Село Сенча находится на берегах реки Сула,
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Христановка,
ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Лучка.
Река в этом месте извилистая, образует лиманы, старицы и заболоченные озёра.

История 
 В 2 км юго-восточнее Сенчи, на острове (Сампсониев остров), образованном руслом р. Сулы и её старицей, находится округлое (диам. 50 м) городище. Поселение расположено в западной части острова и обнесено кольцевым валом (выс. 2 м) и рвом (шир. 8 м). С восточной стороны сохранился въезд. С севера и северо-востока к городищу примыкает открытое селище, занимающее лесную поляну протяженностью 300 м. Памятник неоднократно обследовался археологами. Наибольшие раскопки проведены А. Песковой. Культурный слой (до 1 м) содержит отложения сер. I тыс. н. э. и древнерусского (XII—XIII вв.) времён. В раннепеньковском керамическом комплексе выявлены традиции киевского населения лесной зоны, продвинувшихся в гуннское время в лесостепь. По-видимому, здесь находился древнерусский Синец, упомянутый в «Списке русских городов» конца XIV века.
 989 год — дата основания.
 Упоминается в Никоновской летописи под 1123 годом как местечко Синелиць (Синець).
 В 1614 году взято и сожжено русским отрядом во главе с Юрием Беззубцевым.
 С конца XVII века и в начале XX века село было известно своими большими ярмарками.

Население по переписи 2001 года составляло 3037 человек.

Экономика 
 Молочно-товарная, птице-товарная и свино-товарная фермы.
 «Сенча», ООО.
 Производство глиняного кирпича — «Сенчанский кирпичный завод».
 «Сенчанский газоперерабатывающий завод».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Школа.
 Музыкальная школа.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Известные жители и уроженцы 
 Гармаш, Александр Андреевич — украинский советский ученый в области технологии строительного производства.
 Труш, Василий Иванович (1918—2001) — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт для сенчан про Сенчу

 Очерки по истории Лохвицкого и Сенчанском казачьих сотен
 

Города из Списка русских городов дальних и ближних